Chris Renaud (ur. 1960) – kanadyjski hokeista
 Chris Renaud (ur. 1966) – amerykański filmowiec, reżyser, grafik i aktor głosowy
 Chris Renaud (ur. 1976) – kanadyjski pływak